Großer Geist steht für:

 Manitu, transzendente Kraft und Geistwesen der Algonkin, als Kitche Manitu die Weltseele 
 Wakan, transzendente Kraft und Geistwesen der Sioux, als Wakan Tanka die Weltseele 
 Orenda, Lebenskraft der Irokesen